Eqaluit bezeichnet:
 Eqaluit, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Ilulissat) (Laksebugt), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Ivittuut), Bucht im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Allumersat), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Ilulialik), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Kangerluarsussuaq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Tininnertooq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Tissaluup Ilua), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Torsukattak), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Qeqertarsuaq) (Nordre Laksebugt), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Eqaluit (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Eqaluit (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqaluit (Fjord, Qasigiannguit) (Laksebugt), Fjord im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Eqaluit (Fluss), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland